National Soccer League 1977 – pierwsza edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). Liga NSL była pierwszą krajową ligą utworzoną w Australii. W pierwszym sezonie wzięło udział 14 zespołów, pierwszy tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Eastern Suburbs.

Uczestnicy sezonu 1977 
 Adelaide City
 Brisbane City FC
 Brisbane Lions
 Canberra City FC
 Eastern Suburbs
 Fitzroy United
 Footscray JUST
 Marconi Fairfield
 Mooroolbark United
 South Melbourne FC
 St. George Saints
 Sydney Olympic
 Western Suburbs SC
 West Adelaide

Rozgrywki

Tabela 

 Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.  2 Mooroolbark SC spadł do 3 stanowej ligi, stanu Wiktoria.

MISTRZ AUSTRALII 1977

Eastern Suburbs PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Jim Roone (Marconi Fairfield)
Trener roku: Ralé Rašić (Marconi Fairfield)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 16 sierpnia 2010].

National Soccer League
1977 w piłce nożnej
Australia w XX wieku